Главное управление СС по вопросам расы и поселения (, сокр. RuSHA) — одно из центральных управлений СС, занималось проверкой арийского происхождения кандидатов в СС и их родственников, вопросами переселения эсэсовских колонистов на оккупированные территории.

История 
31 декабря 1931 по распоряжению Гиммлера было сформировано Расовое управление СС (), занимавшееся расовыми исследованиями и браками членов СС, с июля 1932 года переименовано в Управление СС по вопросам расы и поселения ().
В 1933 году Управление СС по вопросам расы и поселения выдвинуло требования по стерилизации цыган и полуцыган.
30 января 1935 получило статус Главного управления, в том же году под эгидой ведомства основано общество Аненербе, а в декабре — Лебенсборн.
В 1936 году был учреждён обряд «крещения» младенцев, при котором ребенка заворачивали в шерстяное покрывало, украшенное дубовыми листьями, рунами и свастиками. Церемония наречения проходила напротив алтаря с портретом Адольфа Гитлера.
В 1940 году был разработан проект переселения европейских евреев на Мадагаскар, который, однако, не удалось осуществить.
20 января 1942 года руководитель Управления Отто Хофман участвует в совещании Ванзейской конференции.
С мая по июль 1944 года все управления в ведомстве были переформированы в управленческие группы.
3 февраля 1945 года тяжёлые бомбардировки Берлина разрушили почти все здания в районе улиц Фридрихштрассе и Хедеманштрассе, где находилось здание управления.

Руководители 
 31 декабря 1931 — 12 сентября 1938 — обергруппенфюрер СС Вальтер Рихард Дарре
 12 сентября 1938 — 9 июля 1940 — группенфюрер СС Гюнтер Панке
 9 июля 1940 — 20 апреля 1943 — обергруппенфюрер СС Отто Хофман
 20 апреля 1943 — 8 мая 1945 — обергруппенфюрер СС и генерал полиции Рихард Гильдебрандт

Исполняющие обязанности руководителя 
 6 декабря 1943 — 7 сентября 1944 — группенфюрер СС Харальд Турнер
 26 февраля 1945 — 8 мая 1945 — бригадефюрер СС и генерал-майор полиции Отто Хайдер

Начальники штаба 
 24 декабря 1932—1934 — оберфюрер СС доктор Хорст Рехенбах
 1934 — 20 марта 1935 — штурмбаннфюрер СС доктор Гюнтер Брандт
 20 марта 1935 — 12 апреля 1935 — бригадефюрер СС Герман Харм
 12 апреля 1935 — октябрь 1936 — штурмбаннфюрер СС Эрнст Фик
 октябрь 1936 — 1 апреля 1937 — бригадефюрер СС Герман Харм
 1 апреля 1937 — 1 июля 1938 — оберфюрер СС Георг Эбрехт
 1938—1943 — гауптштурмфюрер СС Гётц Беренс фон Раутенфельд
 1943 — 8 мая 1945 — оберштурмбаннфюрер СС Фриц Швальм

Первоначальная структура и функции 

 I Amt Organisation und Verwaltungsamt (Организационное и административное управление)
Создавало организационную, кадровую и материальную базу для работы остальных управлений.
 II Amt Rassenamt (Управление по расовым вопросам)
Занималось отбором будущих членов СС по строгим критериям, проводило расовое освидетельствование.
 III Amt Schulungsamt (Управление по вопросам обучения)
Мировоззренческое воспитание членов CC в духе национал-социализма.
 IV Amt Sippen und Heiratsamt (Управление по вопросам генеалогии и браков)
Управление проводило генеалогические исследования и велась «Родовая книга СС». Также выдавалось разрешение на брак для членов СС.
Из «Указа о помолвке и браке» Гиммлера:
 V Amt Siedlungsamt (Управление по вопросам поселения)
Организация поселения членов СС и их семей на оккупированных территориях.
 VI Amt fur Archiv und Zeitungswesen (Управление архива и прессы)
 VII Amt fur Bevolkerungspolitik (Управление по вопросам политики населения)
Управление проводило на оккупированных территориях расовые экспертизы населения, выявляя немцев, этнических немцев, славян, евреев и т. д.

Последующая структура управления 

 Adjudantur (Адъютантура)
 I Organisations- und Verwaltungsamt (Организационное и административное управление):
 5 марта 1935 — 10 декабря 1937 — бригадефюрер СС Вильгельм Майнберг
 10 декабря 1937 — 10 октября 1939 — оберфюрер СС Отто Боннесс
 10 октября 1939 — 1 ноября 1941 — оберфюрер СС Артур Борк
 1 ноября 1941 — 8 мая 1945 — оберфюрер СС Михаэль Файст
 октябрь 1943 — май 1945 (и. о.) — штандартенфюрер СС Фриц Кухенбеккер
 II Schulungsamt (Управление по вопросам обучения) (1 июля 1938 года передано в состав Главного управления СС):
 14 апреля 1934 — 20 апреля 1935 — штандартенфюрер СС Фридрих Клумм
 20 апреля 1935 — 1 апреля 1937 — оберфюрер СС Карл Моц
 1 апреля 1937 — 1 июля 1938 — оберфюрер СС доктор Иоахим Цезарь
 III Heiratsamt (Управление по вопросам брака):
 1934 — 1 февраля 1942 — оберфюрер СС доктор Ганс Иоахим Конерт
 1 февраля 1942 — 8 мая 1945 — бригадефюрер СС и генерал-майор полиции Отто Хайдер
 IV Amt für Archiv und Zeitungswesen (Управление архивов и прессы) (в январе 1936 года расформировано)
 1 октября 1934 — 18 января 1936 — бригадефюрер СС Карл Мария Вилигут
 Ahnentafelamt (Родословное управление) (создано в конце декабря 1941 года):
 31 декабря 1941 — 1 февраля 1942 — оберфюрер СС Рихард Каасерер
 1 февраля 1942 — 8 мая 1945 — штурмбаннфюрер СС Фридрих-Вильгельм Осиандер
 V Amt für Volksgesundheit (Управление народного здравоохранения).
 1 марта 1942 — декабрь 1944 — оберфюрер СС Гельмут Поппендик
 VII Rassenamt (Управление по расовым вопросам):
 30 января 1935 — 1 февраля 1939 — группенфюрер СС доктор Герман Рейшле
 1 февраля — 1 августа 1939 — обергруппенфюрер СС Отто Хофман
 1 сентября 1939 — 8 мая 1945 — штандартенфюрер СС доктор Бруно Шультц
 VIII Sippenamt (Управление по вопросам генеалогии) (31 декабря 1941 года расформировано и влилось в Брачное и Расовое управления):
 1 февраля 1942 — 8 мая 1945 — бригадефюрер СС барон Бернд фон Канне
 1 июля 1937 — 1 августа 1939 — бригадефюрер СС доктор Артур Гютт
 1 августа 1939 — 1 декабря 1940 — обергруппенфюрер СС Отто Хофман
 1 июля 1937 — 1 августа 1939 — бригадефюрер СС доктор Артур Гютт
 1 декабря 1940 — 31 декабря 1941 — оберфюрер СС Рихард Каасерер
 IX Siedlungsamt (Управление по вопросам поселения):
 9 мая 1933 — 21 июня 1935 — группенфюрер СС Вернер Вилликенс
 21 июня 1935 — 1 июля 1937 — группенфюрер СС Герберт Бакке
 1 июля 1937 — 7 ноября 1939 — группенфюрер СС Курт фон Готтберг
 7 ноября 1939 — 1 июня 1940 — группенфюрер СС барон Вильгельм фон Хольцшуер
 1 июня 1940 — 8 мая 1945 — штандартенфюрер СС Генрих Толе
 X Amt für Bevölkerungspolitik (Управление по вопросам демографической политики)
 XI Fürsorge- und Versorgamt (Управление социального обеспечения и снабжения) (создано в составе Главного управления СС 15 августа 1940 года, передано в состав Главного управления по вопросам расы и поселений в январе 1942 г.):
 январь 1942 — 8 мая 1945 — бригадефюрер СС доктор Герман Хертель

После войны 

В июле 1947 года 14 руководящим сотрудникам организации были предъявлены обвинения на Нюрнбергском процессе по делу о расовых преступлениях. Все они были обвинены в преступлениях против человечности, военных преступлениях и членстве в преступной организации СС. Все, кроме одного оправданного, были признаны виновными и приговорены к разным срокам лишения свободы.
Из Приговора Международного военного трибунала:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Управления по расовым и этническим вопросам (RuSHA, VoMi, RKFDV)
 Главное управление расы и поселений
 Axis History Factbook: Rasse und Siedlungshauptamt (RuSHA) 
 High Command of the SS — Feldgrau 

СС
Миграционная политика Германии
Миграционные службы
Генрих Гиммлер